Germania
Leutenbach – comune del Baden-Württemberg
Leutenbach – comune della Baviera